Marlena – siódma płyta niemieckiego zespołu Die Flippers wydana w roku 1977.

Lista utworów 

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1977